Maïga est un nom de famille africain notamment porté par :
 Abdoulaye Maïga (1998-), footballeur international malien ;
 Aïcha Belco Maïga (1962-), femme politique malienne ;
 Aïssa Maïga (1975-), comédienne française ;
  ;
 Aminata Fofana Maïga (1955-2008), basketteuse malienne ;
 Aminata Maïga Ka (1940-2005), femme de lettres sénégalaise ;
 Aminatou Maïga Touré (1955-), diplomate nigérienne ;
 Attaher Maïga (1924-1985), homme politique malien ;
 Awa Maïga (1964-), chanteuse originaire de la Côte d'Ivoire ;
 Bruno Maïga (1952-), homme politique malien ;
 Choguel Kokalla Maïga (1958-), homme politique malien et premier ministre du Mali depuis 2021 ;
 Djingareye Maïga (1939-), réalisateur nigérien ;
 Gariga Abou Maïga (1985-), footballeur professionnel béninois ;
 Hamchétou Maïga-Ba (1978-), basketteuse malienne ;
 Ibrahim Maiga (1963-), homme politique slovaque ;
 Ibrahima Maiga (1984-), journaliste et activiste burkinabè;
 Kadidia Maïga (1997-), basketteuse malienne ;
 Keïta Aminata Maïga (19?-), première dame du Mali ;
 Mariama Suzanne Maïga (1956-), femme politique malienne ;
 Modibo Maïga (1987-), footballeur international malien ;
 Mohamed Maïga (1948-1984), journaliste malien ;
 Ousmane Issoufi Maïga (1945-), homme politique malien ;
 Salamatou Maïga (1952-2014), basketteuse malienne ;
 Soumeylou Boubèye Maïga (1954-2022), homme d'État malien.

Homonymie de patronyme